Santa Regina ima više značenja:
 Santa Regina, Avellino
 Santa Regina, Siena